Замбрув (, рус. Зубров) — город в Польше, входит в Подляское воеводство, Замбрувский повят. Имеет статус городской гмины. Занимает площадь 19,02 км². Население — 22 700 человек (на 2006 год).

История 
В результате присоединения Западной Белоруссии к СССР в 1939 году вошёл в состав Белорусской ССР и стал центром Замбровского района Белостокской области и самым западным городом СССР. В 1944 году город и район были возвращены в состав Польши.

Достопримечательности 
 Кладбище советских военнопленных.

Литература

Ссылки 

 Официальная страница города 
 Zambrow.org — Zambrów z lotu ptaka czyli okiem trzmiela część 1 z 3  // zambroworg. 19 августа 2014.
 Zambrow.org — Zambrów z lotu ptaka czyli okiem trzmiela część 2 z 3  // zambroworg. 7 сентября 2014.
 Zambrow.org — Zambrów z lotu ptaka czyli okiem trzmiela część 3 z 3  // zambroworg. 22 октября 2015.

Города Подляского воеводства
Бывшие еврейские местечки Польши
Населённые пункты Замбрувского повета